Ricardo Bentín puede hacer referencia a:

Personas
Ricardo Bentín Sánchez, empresario y político peruano de fines del siglo XIX e inicios del XX.
Ricardo Bentín Mujica, empresario peruano del siglo XX.

Instituciones
Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín, colegio de la ciudad de Lima, Perú.